El título La librería puede hacer referencia a:
 La librería, novela de Penelope Fitzgerald publicada en 1978 en inglés como The Bookshop.
 La librería, película de 2017 dirigida por Isabel Coixet
 Ediciones La Librería, editorial española